VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach
 VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
 VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie
 VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Łodzi
 VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie